Dmitri Viatcheslavovitch Kvartalnov - en russe :  - (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1982, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk dans le championnat d'URSS. Il part en Amérique du Nord en 1991 chez les Gulls de San Diego de la Ligue internationale de hockey. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1992 de la Ligue nationale de hockey par les Bruins de Boston en  en . Il joue deux saisons dans la LNH avant de signer au HC Ambrì-Piotta dans la LNA. Il évolue par la suite dans d'autres championnats européens sans remporter de trophée collectifs majeurs. Il met un terme à sa carrière en 2008.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international.

Carrière d'entraîneur 
Il dirige le Severstal Tcherepovets depuis novembre 2009.

Trophées et honneurs personnels 
URSS
 1990 : termine meilleur buteur.

LIH
 1991-1992 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1992 : remporte le trophée James-Gatschene.
 1992 : remporte le trophée Leo-P.-Lamoureux.
 1992 : remporte le trophée Garry-F.-Longman.

Superliga
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| MVO SKA Kalinin || Vyschaïa liga|| 64|| 33|| 14|| 47|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 40|| 11|| 6|| 17|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 43|| 16|| 11|| 27|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 20|| 12|| 32|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 46|| 25|| 29|| 54|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991 || Khimik Voskressensk|| URSS|| 42|| 12|| 10|| 22|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Gulls de San Diego|| LIH|| 77|| 60|| 58|| 118|| 16|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1992-1993|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Bruins de Boston|| LNH|| 73|| 30|| 42|| 72|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Bruins de Boston|| LNH|| 39|| 12|| 7|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Bruins de Providence|| LAH|| 23|| 13|| 13|| 26|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 27|| 24|| 18|| 42|| 30|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|  1995-1996|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 30|| 21|| 37|| 58|| 36|| 7|| 6|| 7|| 13|| 10
|-
|  1996-1997|| HC Ambrì-Piotta||  LNA|| 44|| 30|| 32|| 62|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| EC Klagenfurt AC|| ÖEL|| -|| -|| -|| -|| -|| 12|| 10|| 9|| 19|| 6
|-
| 1997-1998|| EC Klagenfurt AC|| ÖEL|| 45|| 34|| 38|| 72|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| EC Klagenfurt AC|| Alpenliga || 32|| 34|| 21|| 55|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| EC Klagenfurt AC|| ÖEL|| 22|| 16|| 18|| 34|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Adler Mannheim|| DEL|| 15|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 27|| 9|| 8|| 17|| 10|| 11|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 32|| 18|| 17|| 35|| 41|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 50|| 16|| 26|| 42|| 32|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 44|| 12|| 16|| 28|| 14|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 43|| 12|| 14|| 26|| 12|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 29|| 7|| 7|| 14|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Krylia Sovetov|| Vyschaïa liga || 44|| 15|| 16|| 31|| 40|| 17|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 25|| 9|| 13|| 22|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 20|| 3|| 6|| 9|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa liga|| 4|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

| 224|| 84|| 68|| 152|| 113|| -|| -|| -|| -|| - 

| 252|| 77|| 101|| 178|| 139|| 25|| 3|| 12|| 15|| 16 

| 111|| 49|| 32|| 81|| 98|| 17|| 3|| 3|| 6|| 14 

| 112|| 42|| 49|| 91|| 26|| 4|| 0|| 0||0 ||0 

| 77|| 60|| 58|| 118|| 16|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2

| 101|| 75|| 87|| 162|| 96|| 10|| 8|| 7|| 15|| 12

| 1989 || URSS || CM || 10|| 3|| 3|| 6|| 6||  Médaille d'or
|-
| 1991 || URSS || CM || 7|| 0|| 1|| 1|| 0||  Médaille de bronze
|-
| 1996 || Russie || CM || 8|| 4|| 4|| 8|| 4|| Quatrième place

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1966
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Tver
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur des Krylia Sovetov
Gagnant du trophée Garry-F.-Longman
Gagnant du trophée James-Gatschene
Gagnant du trophée Leo-P.-Lamoureux
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace